De Serie A 1947/48 was het 45ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het zeventiende seizoen van de Serie A. Torino werd opnieuw kampioen.

Eindstand 

(*) Napoli werd naar de laatste plaats gezet en degradeerde wegens een omkoopschandaal.

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1947/48